

Прізвище 
 Керролл Шелбі
 Річард Шелбі

Ім'я 
 Шелбі Роджерс

Шелбі — місто, штат Айова
 Шелбі — місто, штат Міссісіпі
 Шелбі — місто, штат Монтана
 Шелбі — місто, штат Нью-Йорк
 Шелбі — місто, штат Північна Кароліна
 Шелбі — місто, штат Огайо
 Шелбі — місто, штат Вісконсин
 Шелбі — селище в окрузі Оушеана, штат Мічиган
 Шелбі — селище, штат Небраска
 Шелбі — переписна місцевість, штат Алабама
 Шелбі — переписна місцевість, штат Індіана